L'île Saunders (en anglais Saunders Island, en espagnol Isla Trinidad) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines